Frick kan syfta på:

Efternamn 
 Anders Frick (1868–1946), läkare
 Carl Frick, flera personer
 Carl Frick (1863–1924), sjökapten och företagsledare
 Carl Frick (militär) (1827–1889), officer och politiker
 Carl Frick (politiker, född 1934), miljöpartist
 Carl Magnus Frick (1831–1911), militär och spårvägsdirektör
 Elisabeth Frick (född 1952), regissör
 Eric Frick  (1994–1965), friidrottare, löpare
 Erik Frick  (1837–1899), läkare
 Erling Frick  (1912–2004), lärare, läromedelsförfattare, seriekännare
 Eva-Lena Frick (född 1961), längdskidåkare, idrottsledare
 Ferdinand Frick (1878–1939), svensk-brasiliansk skulptör
 Gottlob Frick  (1906–1984), tysk operasångare, bas
 Gunnar Frick (född 1967), musiker
 Henry Frick (1785–1844), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Henry Clay Frick (1849–1919), amerikansk industriledare, finansman och mecenat
 Jim Frick (1951–2020), travtränare och travkusk
 Joachim Frich (1810–1858), norsk landskapsmålare
 Johan Frick (1965–2015), författare och översättare  av science fiction
 Jonas Frick (1962–2001), regissör och manusförfattare
 Kajsa Frick  (född 1976), travkusk och travtränare
 Karin Frick (född 1980),  TV-sportjournalist
 Lennart Frick, flera personer
 Lennart Frick (författare) (född 1939), författare, journalist, kritiker och bokförläggare
 Lennart Frick (militär) (1933–2017)
 Liesl Frick (1908–1982), tecknare
 Mario Frick (född 1974), schwizisk-lichtensteinsk fotbollsspelare
 Otto Frick (1867–1933), civilingenjör
 Per Frick (född 1992), fotbollsspelare
 Stephen N. Frick (född 1964), amerikansk astronaut
 Sven-Åke Frick (1946–2020), handbollsspelare
 Wilhelm Frick (1877–1946), tysk jurist och nazistisk politiker
 Øvre Richter Frich (1872–1945), norsk författare av äventyrsromaner

Geografi

Schweiz 
  Frick, Aargau – ort och kommun i kantonen Aargau